Giovanni Antonio Bertoli (1598-après 1645), compositeur et bassoniste italien ;
 Paolo Bertoli (1908-2001), cardinal italien ;
 Jean Bertoli (1917-1998), militaire français, compagnon de la Libération ;
 Pierangelo Bertoli (1942-2002), auteur-compositeur-interprète et poète italien ;
 Scott Bertoli (1977-), joueur de hockey sur glace canadien.